Vila Fraternidade é um bairro localizado na zona leste de Londrina .

Características
O bairro é delimitado pelas avenidas Celso Garcia Cid, Dez de Dezembro e Santa Mônica. A característica deste bairro residencial, é o nome das ruas, com nomes de santos.

Principais Vias

 Av. Celso Garcia Cid
 Av. Dez de Dezembro
 Av. Santa Mônica
 Av. Theodoro Victorelli
 R. Santa Luzia
 R. Santa Marta
 R. Santa Terezinha

Subdivisões

 Conjunto Habitacional Pindorama
 Jardim Carlota
 Jardim Espanha
 Jardim França
 Jardim Helena I
 Jardim Helena II
 Jardim Ouro Preto
 Jardim São Luiz
 Jardim São Rafael
 Vila Amaral
 Vila Franchelo
 Vila Fraternidade
 Vila Santa Terezinha

Bairros de Londrina